Těšovice ist der Name mehrerer Orte in Tschechien:

 Těšovice, Gemeinde im Okres Prachatice, siehe Těšovice u Prachatic
 Těšovice, Gemeinde im Okres Sokolov
 Těšovice, Ortsteil von Srbice u Kolovče, Okres Domažlice